Сандрін Тестю і Роберта Вінчі виграли титул, перемігши у фіналі пару Крісті Богерт і Міріам Ореманс з рахунком 7–5, 7–6 (7–4).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (1-ше коло)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (фінал)
 Нанні де Вільєрс /  Аннабел Еллвуд (чвертьфінал)
 Лізель Горн /  Марія Венто (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Qatar Total Fina Elf Open 2001 Doubles Draw 

Qatar Ladies Open
Тур WTA 2001
2001 у катарському спорті